Crocynia är ett släkte av lavar. Crocynia ingår i familjen Crocyniaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Crocynia